Le sigle RRG peut désigner :
 la société allemande Reichs-Rundfunk-Gesellschaft, Société de radiodiffusion du Reich, créée en 1925 par le régime de Weimar, utilisée par la suite par le régime nazi, au sein du Großdeutscher Rundfunk.
 la Rhön-Rossitten-Gesellschaft, association de pionniers du vol-à-voile  fondée en Allemagne 1925 (voir Institut allemand de recherche pour le vol à voile.)
 la société française Renault Retail Group, filiale du groupe Renault, groupe de distribution automobile en Europe.